Obermiebach steht für:

 Obermiebach (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Obermiebach (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen